Chang’an  kan avse följande platser:

 Chang'an – äldre namn på Kinas tidigare huvudstad Xi'an, Shaanxi-provinsen
 Chang'an, Shijiazhuang – stadsdistrikt i provinshuvudstaden Shijiazhuang, Hebei-provinsen
 Chang'an, Xi'an – stadsdistrikt i Xi'an, Shaanxi-provinsen

 Chang'an (köping i Kina, Yunnan)
 Chang'an (köping i Kina, Zhejiang)
 Chang'an Zhen (köping i Kina), Lianing
 Chang'an (socken i Kina, Jilin) – stadsdelsdistrikt
 Chang’an (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,83, long 109,56) – socken i Chongqings storstadsområde

 Baicheng Chang'an Airport – flygplats vid Baicheng, Jilin-provinsen
 Chang'anavenyn – öst-västlig huvudgata i Peking

Se även
 Skåda i väster åt Chang'an – skådespel av Lao She, 1956
 Chang’an Qu – flera stadsdistrikt